8ball Music, Nederlands muzieklabel
8-ball, vorm van poolbiljart die wordt gespeeld met 16 ballen